Никола̀ Верт () е френски историк, специалист по история на СССР, професор в Иститута за съвременна история при Френския национален център за научни изследвания, културно аташе на Франция в Москва (1985 – 1989).

Трудове 

 „Etre communiste en U.R.S.S. sous Staline“ (1981)
 „La vie quotidienne des paysans russes de la Révolution à la collectivisation: 1917 – 1939“ (1984)
 „Les procès de Moscou : 1936 – 1938“ (1987)
 „Histoire de l'Union Soviétique de Lénine à Staline (1917 – 1953)“ (1995)
 „Histoire de l'Union soviétique: de Krouchtchev à Gorbatchev: 1953 – 1985“ (1995)
 „1917: la Russie en révolution“ (1997)
 „Histoire de l'Union soviétique de l'Empire russe à la Communauté des Etats indépendants: 1900 – 1991“ (2001)
 „L'île aux cannibales: 1933, une déportation-abandon en Sibérie“ (2006)
 „La terreur et le désarroi: Staline et son système“ (2007)
 „L'ivrogne et la marchande de fleurs: autopsie d'un meurtre de masse, 1937 – 1938“ (2009)
 „L'Etat soviétique contre les paysans rapports secrets de la police politique, Tcheka, GPU, NKVD: 1918 – 1939“ (2010)
 „Les révolutions russes“ (2017)

на български:
 История на Съветския съюз, Изд. „Кама“. 2000, 479 с. ISBN 954-9890-12-0
 Островът на канибалите, Изд. „Фама“. 2011, 216 с. ISBN 978-954-597-377-2

Бележки

Външни препратки 
 За СССР – могъщ и рухнал

Френски историци
Историци на комунизма
Съветолози
Антикомунисти
Възпитаници на Екол Нормал Сюпериор, Лион
Руснаци във Франция
Родени в Париж